Regla steht für:

 Regla (Kuba), ein Stadtbezirk von Havanna

Regla ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel de Regla Motta (1795–1864), Präsident der Dominikanischen Republik